Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1952. godinu je osvojio Mornar iz Splita.

Savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Bjelovaru. (15. – 18. kolovoza 1952.)

Konačni poredak:
 Korčula (Korčula)
 Željezničar (Karlovac)
 Gusar (Mlini)
 Mladost (Bjelovar)
 Omladinac (Osijek)
 Jedinstvo (Zadar)
 Velko Kovačević (Hvar)

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.

1952.